Slovo vesta/Vesta má více významů:

 vesta (oděv) – součást oděvu
 neprůstřelná vesta
 plátová vesta 
 plovací vesta
 kuchařská vesta (rondon)
 Vesta (mytologie) – bohyně římské mytologie 
 Vesta (planetka) – planetka 
 Vesta (rybník) – severně od Ždírce nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy